Ма́нро ( и ) — фамилия.

Персоналии 
  (1825—1871) — британский скульптор-прерафаэлит.
 Манро, Александр (1870—?) — британский полицейский и перетягиватель каната, призёр летних Олимпийских игр.
 Манро, Гейл (род. 1968) — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Манро, Гектор Хью (1870—1916) — английский писатель и журналист.
 Манро, Данк (1901—1958) — канадский хоккеист, чемпион Олимпийских игр 1924 года, обладатель Кубка Стэнли.
 Манро, Джанет (1934—1972) — британская актриса.
 Манро, Кевин (род. 1972) — канадский режиссёр и художник, сейчас является гражданином США.
 Манро, Кэролайн (род. 1949) — британская фотомодель и актриса, пик карьеры которой пришёлся на 70-е годы XX века.
 Манро, Кэтлин (род. 1982) — канадская телевизионная актриса, лауреат премии Академии канадского кино и телевидения.
 Манро, Лохлин (род. 1966) — канадский актёр.
 Манро, Памела (род. 1947) — американская лингвистка.
 Манро, Рэндел (род. 1984) — американский художник, программист, автор веб-комикса xkcd.
 Манро, Скотт (род. 1982) — канадский хоккеист, тренер.
 Манро, Томас (1761—1827) — шотландский военный и колониальный администратор.
 Манро, Томас (1897—1974) — американский эстетик, представитель неопозитивизма, профессор истории искусства в Университете Кейс Вестерн Резерв.
 Манро, Уильям (1818—1880) — британский ботаник и генерал.
 Манро, Фрэнк (1947—2011) — шотландский футболист и тренер.
 Манро, Хью (1819—1885) — британский филолог-классик, преподаватель и научный писатель.
 Манро, Элис (род. 1931) — канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2013 год.

См. также 
 Клан Манро — клан горной части Шотландии.